Бру́ссард () — американская фамилия французского происхождения.

 Бруссард, Аарон (род. 1990) — американский баскетболист.
 Бруссард, Джордж — американский игровой дизайнер.
 Бруссард, Мередит — американская исследовательница искусственного интеллекта.

См. также 
 Бруссар